La Serie A 1946–47 fue la 45ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 15.ª bajo el formato de grupo único. Torino ganó su cuarto scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Notas

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1947
Fútbol en 1946
Fútbol en 1947